

Ґоґолув — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґоґолув — село в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства